Rye kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Rye (Gørlev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gørlev Sogn, Kalundborg Kommune
 Rye (Rye Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rye Sogn, Lejre Kommune
 Gammel Rye – en bebyggelse og et ejerlav i Gammel Rye Sogn, Skanderborg Kommune
 Rye – en by i East Sussex, England

 Andet
 Rye (whisky) – en type af amerikansk whisky